Vivi peut se référer à la fois à des toponymes dans différentes régions du monde et à un surnom (généralement le diminutif est utilisé comme surnom de « Viviane », « Vivian », « Vivienne », « Vivien », « Violette », Victoria...) attribué à différentes personnalités dans différents pays.

Toponymie 
 Vivi, une ville en République démocratique du Congo
 lac Vivi en Russie, centre géographique de la Fédération de Russie

Surnom 
« Vivi » est fréquemment utilisé comme surnom, notamment par :
 Albert Vivancos, footballeur espagnol
 Vivi Bak, chanteuse danoise
 Vivi Fernandez, une actrice pornographique brésilienne
 Vivi Gioi, actrice italienne
 Vivi-Anne Hultén, patineuse suédoise